Ковач може да се отнася за:

 Ковач, занаятчия обработващ метал;
 Ковач, село в област Стара Загора, България;
 Ковач, село в община Брод, Република Македония;
 Ковач, връх в Рила